Sadala ist der Name von:

geografischen Objekten
 Sadala (Jõgeva), Ortsteil der Gemeinde Jõgeva, Kreis Jõgeva, Estland
 Sadala Point, Landspitze an der Südostküste von Robert Island, Südliche Shetlandinseln
 Sadala (Rapla), Dorf im Kreis Rapla, Estland 

Personen
 Sadala I. († 79 v. Chr.), König der Thraker (87 v. Chr. bis 79 v. Chr.)
 Ofirney Sadala (* 1973), brasilianischer Politiker